FK Sveikata Kybartai ist der älteste Fußballverein in Litauen. Er ist in der Stadt Kybartai der Rajongemeinde Vilkaviškis im Bezirk Marijampolė. Der Verein spielt in der II lyga.

Geschichte 
Nach dem Ersten Weltkrieg 1918 wollte man einen Fußballteam errichten. Der erste Team war „Banga“. 1919 fand der Deutsche Freitach eine passende Wiese an der Eisenbahnlinie und organisierte das Fußballteam  „Sveikata“, in dem Litauer, Russen, Deutsche und Juden spielten. Vereinsfarben und  Fahne waren blau-rot; man spielte gegen Teams aus Ostpreußen, Klaipėda, Kaunas und Vilkaviškis. Seit 1930  hat der Verein ein Fußballstadion, in dem er bis heute spielt. In Sowjetlitauen spielte Sveikata bei der „Nemunas“-Meisterschaft der A-Klasse und belegte 1978 den 3., 1980 und 1984 den 1. Platz.

Platzierungen (seit 1990)

Trikot 
 2021 spielte Joma Firmenkleidung.
 Vereinsfarben – rot blau.

Literatur 
 „Garbingos futbolo tradicijos“. Audrius Paškevičius, Naglis Miknevičius.

Weblinks 
 Website
 lietuvosfutbolas.lt/klubai/sveikata
 futbolinis.lt

Einzelnachweise 

Sveikata
Gegründet 1919
Kybartai
Organisation (Rajongemeinde Vilkaviškis)